10794 Vänge – asteroide della fascia principale
 Vänge (Uppsala) – località del comune di Uppsala 
 Vänge (Gotland) – centro abitato dell'isola di Gotland